

Geografia 
 Vaiana – frazione di Forte dei Marmi, in provincia di Lucca.

Persone 
 Giuseppe Vaiana (1935-1991) – astrofisico italiano.
 Anna Maria Vaiana – incisore italiana.

Cinema 
 Vaiana (in originale Moana) – protagonista del film d'animazione statunitense del 2016 Oceania prodotto da Walt Disney Pictures